Ю Ин Тхак (; ) — корейский борец вольного стиля, чемпион Олимпийских игр, призёр Азиатских игр.

Биография 
В 1981 году завоевал «серебро» на Универсиаде. В том же году выступил на чемпионате мира и остался шестым. В 1982 году на розыгрыше Кубка мира был пятым и занял третье место на Азиатских играх

На Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе боролся в категории до 68 килограммов (лёгкий вес). Участники турнира, числом в 22 человека в категории, были разделены на две группы. За победу в схватках присуждались баллы, от 4 баллов за чистую победу и 0 баллов за чистое поражение. Когда в каждой группе определялись три борца с наибольшими баллами (борьба проходила по системе с выбыванием после двух поражений), они разыгрывали между собой места в группе. Затем победители групп встречались в схватке за первое-второе места, занявшие второе место — за третье-четвёртое места, занявшие третье место — за пятое-шестое места. Несмотря на то, что корейский борец убедительно выигрывал, он получал всё больше травм и по словам самого Ю Ин Тхака, вышел на финальную встречу «превратившимся в развалину». Финальная встреча закончилась вничью, и корейский борец победил по предпочтению судей. На подиум Ю Ин Тхак был вынужден явиться в инвалидной коляске.

Примечания

Ссылки 
 
 

Борцы Республики Корея
Олимпийские чемпионы от Республики Корея
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1984 года
Олимпийские чемпионы по борьбе
Борцы лёгкого веса